Холль — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Холль, Адольф (род. 1930) — австрийский теолог.
 Холль, Альберт (1890—1970) — немецкий гравер, медальер и скульптор.
 
 Холль, Филипп (1879—1967) — немецкий общественный и государственный деятель, бывший мэр города Висбаден.

Топоним 
 Холль — населённый пункт в земле Северный Рейн-Вестфалия.

См. также 
 Холл
 Хольт